Nistos est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.
 Ce nom est encore utilisé pour désigner sa station de sports d'hiver.
 Le ruisseau de Nistos est un ruisseau des Pyrénées, affluent de la Neste

Homonymie de toponyme